Le Chapitre, un quartier de Marseille ;
 Le Chapitre, un quartier de Toulouse ;
 Le Chapitre, nom du complexe de l'ancien château d'Aubusson (Creuse).